Квинт Муций Сцевола може да се отнася за:

 Квинт Муций Сцевола (консул 220 пр.н.е.)
 Квинт Муций Сцевола (претор 215 пр.н.е.) – управител на Сардиния.
 Квинт Муций Сцевола (консул 174 пр.н.е.) – консул от 174 пр.н.е.
 Квинт Муций Сцевола (авгур) – консул от 117 пр.н.е.
 Квинт Муций Сцевола (понтифекс) – консул от 95 пр.н.е.
 Квинт Муций Сцевола (трибун) – народен трибун 54 пр.н.е.